Holzbach steht für:

Gemeinden:
 Holzbach, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Fließgewässer in Deutschland:
 Holzbach (Ach) oder Lautracher Ach, linker Zufluss/Seitenarm? der Hofser Ach (zur Iller) nahe Ausnang, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Holzbach (Ahse), linker Zufluss der Ahse nahe Recklingsen-Westen, Gemeinde Welver, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Alf), linker Zufluss der Alf nach der Oberscheidweilermühle, Ortsgemeinde Oberscheidweiler, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Auelsbach), linker Zufluss des Auelsbachs nahe Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Belgenbach), linker Zufluss des Belgenbachs nahe Eicherscheif, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Brüdenbach), linker Zufluss des Brüdenbachs (zur Weißach) in Unterbrüden, Gemeinde Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Holzbach (Dickopsbach), rechter Zufluss des Dickopsbachs in Schwadorf, Stadt Brühl, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Diemel), im Unterlauf Holtekenbach, linker Zufluss der Diemel nahe Giebringhausen Gemeinde Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Holzbach (Ehrbach), rechter Zufluss des Ehrbachs nahe Buchholz, Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Elbbach) – zwei linke Zuflüsse des Elbbachs; flussabwärts:
 Holzbach (Elbbach, Gemünden), Zufluss nahe Berzhahn, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Elbbach, Hadamar), Zufluss bei Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Holzbach (Ems), linker Zufluss der Ems in Warendorf, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Emscher), rechter Zufluss der Emscher nahe Unser Fritz, kreisfreie Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Erft), rechter Zufluss der Erft in Kirspenich, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Finkenbach), rechter Zufluss des Finkenbachs in Heepen, kreisfreie Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Gollach), rechter Zufluss der Gollach nahe Gollhofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Holzbach (Gröbenbach), Oberlauf des Gröbenbachs zwischen Germering und Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Holzbach (Heubach), linker Zufluss des Mühlenbachs (Oberlauf des Heubachs), nahe Sandebeck, Stadt Steinheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Jothe), rechter Zufluss der Jothe (zur Gunne, zur Lippe) im Holzbachsee nahe Gesseln, Stadt Paderborn, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser zwischen Rengen und Boverath, Stadt Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Losheimer Bach), linker Zufluss des Losheimer Bachs im Schwarzwälder Hochwald nahe Nunkirchen, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Holzbach (Maisenbach), linker Quellbach des Maisenbachs (zur Nordschwarzwälder Alb) bei der Holzbachsägmühle nahe Conweiler, Gemeinde Straubenhardt, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Holzbach (Maxwell Bay), Zufluss der Maxwell Bay auf der Fildes-Halbinsel von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Holzbach (Moosbach) – zwei Zuflüsse des Moosbachs (zur Isar) bei Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; flussabwärts:
 Oberer Holzbach, von rechts
 Unterer Holzbach, von rechts
 Holzbach (Naafbach), linker Zufluss des Naafbachs nahe Hohn, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Aldingen, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Holzbach (Olef), linker Zufluss der Olef in Oberhausen, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Our), linker Zufluss der Our bei Keppeshausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins bei Kaub, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Rollefbach), linker Quellbach des Rollefbachs bei Brand-Niederforstbach, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) nahe Unterdeufstetten, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Holzbach (Schwefelbach), Graben vom Mühl- zum Schwefelbach (zur Booser Ach, zur Schussen) nahe Stuben, Gemeinde Altshausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Holzbach (Schweinfe), rechter Zufluss der Schweinfe bei Gemünden, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Holzbach (Simmerbach), linker Zufluss des Simmerbachs in Ohlweiler, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Holzbach (Soppenbach), linker Zufluss des Soppenbachs bei Andelfingen, Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Holzbach (Sülz), linker Zufluss der Sülz bei Altenbrück, Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Tirschenreuther Waldnaab), rechter Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab vor Johannisthal, Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Holzbach (Usa), rechter Zufluss der Usa nahe der Herrnmühle von Kransberg, Stadt Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Holzbach (Violenbach), rechter Zufluss des Baches Violenbach nahe dem Schloss Brincke von Borgholzhausen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Holzbach (Weilerbach), linker Zufluss des Weilerbachs in Holzheim-Ursenwang, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Holzbach (Weißach), linker Zufluss des Brüdenbachs (zur Weißach) in Unterbrüden, Gemeinde Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Holzbach (Wernesbach) oder Roßbach, linker Zufluss des Wernesbachs (zur Göltzsch) nach Wernesgrün, Gemeinde Steinberg, Vogtlandkreis, Sachsen
 Holzbach (Wertach), Abschnitt einer Kanalabfolge rechts der Wertach in der kreisfreien Stadt Augsburg, Bayern
 Holzbach (Wied) – zwei linke Zuflüsse der Wied in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Holzbach (Wied, Winkelbach), Zufluss bei Winkelbach, Westerwaldkreis
 Holzbach (Wied, Döttesfeld), Zufluss bei Döttesfeld, Landkreis Neuwied

Träger des Familiennamens:
 Angelika Holzbach (* 1951), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Johann Holzbach (1831–1898), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Markus Holzbach (* 1969), deutscher Architekt, Verfahrens- und Werkstoffingenieur sowie Hochschullehrer

Siehe auch:
 Holzbächer
 Hölzbach
 Holzerbach
 Holzer Bach
 Holzmannbach
 Hölzlebach